Astanlı – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Astanlı – centro abitato del distretto di Neftçala, in Azerbaigian
 Astanlı – centro abitato del distretto di Yardımli, in Azerbaigian